Wilmar steht für:

 Wilmar (Vorname), männlicher Vorname
 Wilmar (Brandenburg) († 1173), Ordensgeistlicher und Bischof
 Wilmar (Arkansas), Ort im Drew County
 Wilmar (Kalifornien), untergegangener Ort im Los Angeles County
 Wilmar International, singapurischer Agrarkonzern

Siehe auch:
 Vilmar
 Willmar
 Wilmer